Arnulphe Daumont (1720-1800), médecin français ;
 Henri Charles Daumont-Tournel (1868-?), architecte, peintre verrier et artiste décorateur français
 Émile Daumont-Tournel (1864-1935), architecte, peintre verrier et artiste décorateur français, frère du précédent ;
 Jean-François Daumont (actif v. 1740-1775), mercier, éditeur et marchand d'estampes français ;
 Paul Daumont (1999- ), coureur cycliste burkinabé ;
 Simon François Daumont de Saint-Lusson (mort en 1677), officier des troupes du roi de France, Louis XIV